Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 wurden im Skispringen der Frauen zwei Entscheidungen ausgetragen. Neben dem Einzelwettkampf auf der Normalschanze gab es erstmals auch einen Wettbewerb für Vierermannschaften. Im Einzelwettkampf qualifizierten sich 40 Teilnehmerinnen für die Entscheidung. Es gab keine vorqualifizierten Springerinnen mehr.

Einzelspringen Normalschanze HS109

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 27. Februar 2019 ausgetragen.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 27. Februar 2019 ausgetragen.

Mannschaftsspringen Normalschanze HS109 
Das Mannschaftsspringen der Frauen wurde am 26. Februar 2019 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren.

Quellen 
 Ergebnisse der Qualifikation zum Einzelspringen auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021
 Ergebnisse des Einzelwettkampfes auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021
 Ergebnisse des Mannschaftswettkampfes auf der Homepage der FIS, abgerufen 23. März 2021

Weblinks 

Skispringen Frauen
Frauen 2019
Skispringen (Österreich)